Ervin est un prénom hongrois masculin d’origine germanique.

Personnalités portant ce prénom

Notes et références

Voir aussi 
 Erwin, variante germanophone du même prénom (page d'homonymes)

Prénom hongrois
Prénom masculin